Anna Karolína Schmiedlová era la detentrice del torneo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Beatriz Haddad Maia.

In finale Amanda Anisimova ha battuto Astra Sharma con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Petra Martić (ritirata)
  Tatjana Maria (ritirata)
  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
  Tamara Zidanšek (quarti di finale)
  Amanda Anisimova (campionessa)

 Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)
 Magda Linette (secondo turno)
 Dalila Jakupović (ritirata)
 Ivana Jorović (ritirata)
 Lara Arruabarrena (semifinale)

Wildcard 

  Emiliana Arango (primo turno)
  Sabine Lisicki (primo turno)

 María Camila Osorio Serrano (quarti di finale)

Qualificate 

  Irina Maria Bara (primo turno)
  Aliona Bolsova (primo turno)
  Beatriz Haddad Maia (semifinale)

 Jasmine Paolini (secondo turno)
 Chloé Paquet (primo turno)
 Bibiane Schoofs (secondo turno)

Lucky loser 

  Kristie Ahn (secondo turno)
  Francesca Di Lorenzo (primo turno)
  Sara Errani (quarti di finale)

 Hiroko Kuwata (primo turno)
 Elica Kostova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colsanitas 2019